Pindemonte ist:

 Pindemonte (Adelsgeschlecht), Veroneser Patriziergeschlecht

Familienname folgender Personen:

 Giovanni Pindemonte (1751–1812), italienischer Dichter und Dramatiker
 Ippolito Pindemonte (1753–1828), italienischer Dichter und Literat

Name folgender Bauwerke:
 Palazzo Pindemonte in Verona
 Villa Pindemonte in Vo in Venetien